Schmid se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fernand Schmid
 Michael Schmid